Трофи́менко (Трофіменко) — українське прізвище.
 Трофименко
 Трофименко Вадим Всеволодович (* 1961) — український політик. Народний депутат України.
 Трофименко Василь Якович (* 1953) — український редактор.
 Трофименко Володимир Олександрович (1962—1982) — учасник афганської війни, гвардії рядовий.
 Трофименко (Судзіловська) Євгенія Костянтинівна (1854 — ?) — революціонерка- народниця.
 Трофименко Лариса Сергіївна (* 1950) — український політик. Народний депутат України.
 Трофименко Микола Валерійович  — кандидат політичних наук, професор, ректор Маріупольського державного університету, заслужений працівник освіти України.
 Трофименко Олег Йосипович — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трофименко Віктор Іванович — полковник ФСБ, учасник Афганської, Першої та Другої чеченських війн.
 Трофіменко
 Трофіменко Вікторія — український режисер, сценарист і продюсер.

Див. також 
 Трохименко (прізвище)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко